Pavelló auricular o aurícula, part visible de l'orella externa.
 Pavelló esportiu o palau esportiu, construcció tancada per practicar-hi esports. 
 Pavelló (arquitectura), un tipus de construcció oberta.
 Pavelló alemany o Pavelló Barcelona, pavelló alemany de l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929 dissenyat per Mies van der Rohe.
 Pavelló de Catalunya a la Biennal d'Arts Visuals de Venècia 2009.
 Palau de la Metal·lúrgia o Pavelló 8, pavelló situat a dins del recinte de la Fira de Barcelona al districte de Sants-Montjuïc.
 Banderes:
 Pavelló nacional Es denomina Pavelló nacional (o bandera de popa) la bandera que indica nacionalitat en els vaixells. Poden englobar-se en quatre categories: ...
 Pavelló de conveniència que els vaixells afectats en aquest trànsit enarborin pavelló nacional evitant així la trampa que suposaria l'ús de la bandera de conveniència. ...
 El somni del pavelló vermell, obra mestra de la literatura xinesa i una de les quatre grans novel·les clàssiques en xinès.